Pantanal steht für:
 Pantanal, Sumpfgebiet in Brasilien
 Pantanal (Fernsehserie 1990), brasilianische Fernsehserie
 Pantanal (Fernsehserie 2022), brasilianische Fernsehserie
 Pantanal Linhas Aéreas, Fluggesellschaft